«Же́нщина в окне́» () — американский триллер режиссёра Джо Райта по одноимённому роману Даниела Маллори. В главной роли: Эми Адамс.

Изначально премьера фильма должна была состояться в октябре 2019 года, но была отменена из-за провальных тест-просмотров, а затем из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и вовсе была отложена на неопределённый срок. 14 мая 2021 года фильм вышел на платформе Netflix.

Сюжет 
Фильм рассказывает о женщине с агорафобией, на глазах которой совершается жестокое преступление.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2021 года
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Экранизации романов США
Фильмы, спродюсированные Скоттом Рудином
Фильмы 20th Century Studios
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19